Osen (Noorwegen) een plaats en gemeente in Noorwegen
Osen (Limburg) een buurtschap in de gemeente Maasgouw
Osen (natuurgebied), Plas van Osen, een natuurgebied bij deze plaats
Osen (Silistra), een plaats in de Bulgaarse oblast Silistra
Osen (Targovisjte), een plaats in de Bulgaarse oblast Targovisjte
Osen (Vratsa), een plaats in de Bulgaarse oblast Vratsa